Международное радио Китая () —  китайская международная государственная радиокомпания и входящая в неё радиостанция.

Вещание 
Вещает из Пекина на коротких и средних волнах, УКВ (FM), через спутник и Интернет. Также, в июле 2007 года осуществлялось пиратское вещание англоязычной версии Международного радио Китая в Новоуральске (Свердловская область) на 89.6 МГц. Источник трансляции был с коротких волн (информация неподтвержденная).

История 
Вещание радиостанции началось 3 декабря 1941 года. На сегодняшнее время это одна из крупнейших в мире медиаструктур, которая не только готовит радиопрограммы, но и занимается выпуском телепередач и печатных изданий, ведёт мобильное и Интернет-вещание.

Награды 
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (14 мая 2014 года) — за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом.

См. также 
 Российско-китайские отношения
 CCTV-Русский
 Жэньминь жибао
 Синьхуа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт русской редакции
 Актуальное частотно-волновое расписание радиостанции

Международные радиостанции
Радиостанции на русском языке‏
Радиостанции на китайском языке
Пропагандистские организации Китая
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации